

Sigle 
 Knowledge Interchange Format

Codici 
 KIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kingfisher Lake (Canada)
 kif – codice ISO 639-3 della lingua Parbate orientale

Altro 
 Kif Kroker – personaggio della serie animata Futurama
 Kīf – droga leggera a base di hashish